Ива́н Кири́ллов:
 Кириллов, Иван Акимович (1891—1974) — советский общественный деятель и учёный.
 Кириллов, Иван Алексеевич (1924—1989) — Герой Социалистического Труда, тракторист. 
 Кириллов, Иван Андреевич (архимандрит Иларион; 1776—1851) — архимандрит РПЦ, строитель Коневского монастыря.
 Кириллов, Иван Иванович (1902—1993) — советский  учёный, инженер и педагог в области турбомашин.
 Кириллов, Иван Илларионович (1922—2013) — полный кавалер ордена Славы.
 Кириллов, Иван Кириллович (1893—1969) — русский и советский воздухоплаватель.
 Кириллов, Иван Николаевич (1923—1962) — полный кавалер ордена Славы.